Caloosahatchee steht für

Caloosahatchee-Kultur, prähistorische indianische Kultur, Florida (500 bis 1750)
Caloosahatchee National Wildlife Refuge, Wildreservat in Florida
Caloosahatchee Bridge (Hancock Bridge, US 41 Bridge), Brücke in Fort Myers, Florida 
Caloosahatchee River, Fluss in Florida (USA)
USS Caloosahatchee, US-Kriegsschiff